Herbrand-typ tramwaju występujący w Łodzi
 Herbrand-typ tramwaju występujący w Bydgoszczy
 Herbrand- typ tramwaju występujący w Szczecinie
 Herbrand- niemiecka firma z Kolonii
 Herbrand B3/H0- tramwaj konny
 Herbrand Sackville, 9. hrabia De La Warr- Brytyjski Hrabia i polityk żyjący w latach 1900-1976